Regentschap (kabupaten) in Indonesië
 Jombang (regentschap), een regentschap in de provincie Oost-Java
Onderdistrict (kecamatan) in Indonesië
 Jombang (onderdistrict Cilegon), een onderdistrict van het regentschap Cilegon in de provincie Bantam
 Jombang (onderdistrict van Jember), een onderdistrict van het regentschap Jember in de provincie Oost-Java
 Jombang (onderdistrict van Jombang), een onderdistrict van het regentschap Jombang in de provincie Oost-Java
 Jombang (stad), hoofdstad van het regentschap Jombang in de provincie Oost-Java
Plaats (kelurahan) in Indonesië
 Jombang (Ngombol), een plaats in het regentschap Purworejo in de provincie Midden-Java
 Jombang (Jombang, Jombang), de plaats Jombang in het onderdistrict Jombang van het regentschap Jombang in de provincie Oost-Java
 Jombang (Jombang, Jember), de plaats Jombang in het onderdistrict Jombang van het regentschap Jember in de provincie Oost-Java
Station in Indonesië
 Station Jombang, een spoorwegstation in de provincie Oost-Java